

Бетпейдж — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Бетпейдж — переписна місцевість, штат Теннессі